En Pologne, Zagacie peut désigner :
 Zagacie, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Zagacie, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Zagacie, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Zagacie, un village dans la voïvodie de Silésie.